Raghunathpur (Bara)
 Raghunathpur (Dhanusa)
 Raghunathpur (Mahottari)
 Raghunathpur (Rautahat)

Zobacz też